ТУРБО Пес — мультсеріал виробництва Nickelodeon, що вийшов в ефір в 2010 році. Ниже приведено список його серій.

Огляд серіалу

1 сезон (2010—2012)

Перша частина

Друга частина

2 сезон (2012—2014)

Перша частина

Друга частина

3 сезон (2014—2015) 

Списки:Кінематограф